Tulcingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tulcingo de Valle, kommunhuvudort, Puebla, 
 Tulcingo (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar